Rettung steht für:
 Menschenrettung, das Abwenden einer Gefahr
 Rettungsdienst, die medizinischen Einsatzkräfte zur Menschenrettung

Die Rettung, Werktitel:
 Die Rettung (Conrad), 1920 erschienener Roman von Joseph Conrad
 Die Rettung (Seghers), 1937 erschienener Roman von Anna Seghers

Siehe auch: